Topkapi – pałac w Turcji
 Topkapı – kompleks piłkarski w Turcji
 Topkapi – amerykańska komedia kryminalna z 1964 roku